El Hadj Madior Goumba Cissé, fils unique de Goumba Cissé est né vers 1848 à Ndar Toute dans la ville de Saint-Louis du Sénégal. Il est décédé le  à l'âge de 45 ans. Érudit musulman, il appartenait à la confrérie qadr du Sénégal.

Biographie 
Son père qui était lui-même un fin lettré en langue arabe, lui apprit le Coran, la grammaire, et lui donna ses premières armes dans la jurisprudence islamique.

Élève doué, il partit en Mauritanie pays voisin sur instruction de son père pour y poursuivre ses études arabes et islamiques.

Il resta à Ndiadier, chez les Oulad Taba, auprès du grand Maître Abdallah Ouldbi de 1863 à 1873, pour parfaire ses études islamiques. 

Il a passé sa vie entre les travaux champêtres et l'enseignement religieux. Madior Goumba Cissé a enseigné plusieurs disciplines telles que la grammaire arabe, la rhétorique, le droit musulman (fiqh) et forma ainsi beaucoup d'étudiants.

Adepte de la qadiriyya, il eut néanmoins d'excellentes relations avec des érudits de l'époque tels que Malick Sy porte-flambeau de la tidjaniya au Sénégal, Ahmadou Bamba le fondateur du mouridisme, Khaly Madiakhaté Kala ancien maître de Ahmadou Bamba, et bien d'autres encore.

Postérité 
Madior Goumbo Cissé fut poète et juriste. Il est l'auteur de deux longs poèmes où ils chantent les louanges de Mahomet : la badiyou et la ba i ya. Il a également écrit un ouvrage de fiqh malékite sur la pureté légale et la prière.

Madior Goumbo Cissé a laissé pour lui succéder notamment son petit-fils et homonyme Madior Cissé, qui était aussi un chef religieux dans la confrérie tidjane à Saint-Louis du Sénégal.

Les fidèles de la communauté qadr du Sénégal le citent dans les chansons religieuses sous le nom de "Goor ga sa thiaka ndiaye", ce qui signifie littéralement "l'homme qui est à Thiaka Ndiaye". Thiaka Ndiaye est le nom d'un cimetière musulman qui se trouve à Saint-Louis.

Voir aussi

Articles connexes 
 Religions et croyances au Sénégal
 Soufisme

Liens externes 
  « Biographie de El Hadj Madior Goumbo Cissé»

Références 

Naissance à Saint-Louis (Sénégal)
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)
Décès en mars 1893
Religieux sénégalais
Soufi